Кошен () — французская фамилия. Известные носители:

 Кошен, Николя (1610—1686) — французский гравёр.
 Кошен, Огюстен (1876—1916) — французский историк.
 Кошен, Шарль-Николя (Младший) (1715—1790) — французский гравёр, рисовальщик, оформитель, иллюстратор, прозаик по вопросам искусства и искусствовед.
 Кошен, Шарль-Николя (Старший) (1688—1754) — французский гравёр.